Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Kaiserslautern nelle competizioni ufficiali della stagione 1996-1997.

Stagione 
Nella stagione 1996-1997 il Kaiserslautern, allenato da Otto Rehhagel, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 1º posto e fu promosso in Bundesliga. In Coppa di Germania il Kaiserslautern fu eliminato al primo turno dal . In Supercoppa di Germania il Kaiserslautern perse la finale con il . In Coppa delle Coppe il Kaiserslautern fu eliminato al primo turno dalla .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Otto Rehhagel
 Allenatore in seconda: Ernst Diehl
 Preparatore dei portieri:
 Preparatori atletici:

Calciomercato

Sessione estiva

Sessione invernale

Risultati

2. Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Supercoppa di Germania

Coppa delle Coppe

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

1996-1997